

Рекорды/Победы 

 Большее количество побед:
 1. Britney Spears - 3 wins

 Большее количество номинаций

MTV Video Music Awards
Поп-музыка
Награды, появившиеся в 1999 году
Премии в области музыкальных видеоклипов